Porchetta puede estar referido o vinculado a los siguientes artículos de Wikipedia:

Apellidos 
 Apellido Porchetta, nombre de familia que se encuentra presente tanto en Italia como en Norteamérica, y que en su origen procede de la provincia meridional italiana de Campobasso.

Cocina italiana (preparaciones tradicionales, restaurantes) 
 La Porchetta, franquicia de restaurantes australianos y neozelandeses, que se ha convertido en una de las mayores cadenas de restaurantes italianos en esas naciones.
 Porchetta, preparación típica de la cocina del centro-Italia, que consiste en carne de cerdo (normalmente un cerdo entero), deshuesada y asada al horno.
 Porchetta di Ariccia, preparación tradicional de asado de cerdo con especies, que se ofrece en el territorio del municipio Ariccia de la provincia de Roma.